Folkungagatan kan syfta på:

Folkungagatan, Stockholm
Folkungagatan, Göteborg